Roberto Rospigliosi (1855-1900) – politico italiano
 Roberto Sebastián Rospigliosi Portal (1910-1958) – cestista peruviano